Polyphon, een mechanisch muziekapparaat en muzieklabel, eind 18e, begin 19e eeuw
 Polyfonie,  gecomponeerde meerstemmigheid van meerdere melodieën tegelijkertijd